Sangiorgesi – abitanti di Castel San Giorgio
Sangiorgesi – abitanti di Porto San Giorgio
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Albanese
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Bigarello
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Canavese
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Ionico
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio La Molara
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Lucano
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Monferrato
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Morgeto
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio Scarampi
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio a Colonica
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio a Cremano
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio a Liri
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio del Sannio
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio delle Pertiche
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio di Lomellina
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio di Melfi
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio di Pesaro
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio di Piano
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio in Brenta
Sangiorgesi – abitanti di San Giorgio su Legnano